Okręty US Navy o nazwie USS  "Cleveland":
 Pierwszy  był krążownikiem. Wszedł do służby w 1903, złomowany w 1930.
 Drugi  był krążownikiem lekkim. Wszedł do służby w 1942, brał udział w II wojnie światowej.
 Trzeci  był okrętem desantowym. W służbie w latach 1967-2011.

Cleveland